The Conversation (film uit 1974), een thriller uit 1974
 The Conversation (album), een album uit 2013 van de popgroep Texas
 The Conversation (website), een nieuwswebsite